De vijfde editie van het Afrikaans kampioenschap hockey voor vrouwen werd in 2009 gehouden in het Zuid-Afrikaanse Pretoria. Het toernooi met vier deelnemers werd gehouden van 11 tot en met 15 juli. Zuid-Afrika won voor de vierde keer op rij en kwalificeerde zich met de titel voor het wereldkampioenschap van 2010. Kenia trok zich terug.

Wedstrijden

Groepsfase 
De nummers een en twee plaatsten zich voor de finale, de nummers 3 en 4 voor de strijd om de derde plaats.

Plaatsingswedstrijden 
Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Hockey in 2009
Afrikaans kampioenschap hockey
Sportevenement in Pretoria